Die Chinese Taipei Open 2013 im Badminton fanden vom 2. bis 7. Oktober 2013 in Neu-Taipeh statt.

Austragungsort 
 Xinzhuang Gymnasium, Xinzhuang

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Nguyễn Tiến Minh (Finalist)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Viktor Axelsen (Viertelfinale)
  Alamsyah Yunus (2. Runde)
  Hsu Jen-hao (Halbfinale)
  Arif Abdul Latif (1. Runde)
  Tan Chun Seang (2. Runde)
  Anand Pawar (2. Runde)
  Lee Dong-keun (1. Runde)
  Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
  Derek Wong Zi Liang (3. Runde)
  Ashton Chen Yong Zhao (2. Runde)
  Misha Zilberman (3. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Arvind Bhat (nicht gestartet)
  Howard Shu (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun (Sieger)
  Tai Tzu-ying (Finalist)
  Lindaweni Fanetri (1. Runde)
  Bae Yeon-ju (Viertelfinale)
  Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
  Nitchaon Jindapol (nicht gestartet)
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae (Viertelfinale)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Sieger)
  Shin Baek-cheol / Yoo Yeon-seong (Halbfinale)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Finalist)
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Viertelfinale)
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde)
  Liao Kuan-hao / Liang Jui-wei (Viertelfinale)
  Yohanes Rendy Sugiarto / Muhammad Ulinnuha (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (Sieger)
  Lee So-hee / Shin Seung-chan (Finalist)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Halbfinale)
  Ng Hui Ern / Ng Hui Lin (Viertelfinale)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (Viertelfinale)
  Chang Ye-na / Kim So-young (Viertelfinale)
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (2. Runde)
  Wang Rong / Zhang Zhibo (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Muhammad Rizal / Debby Susanto (2. Runde)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Viertelfinale)
  Shin Baek-cheol / Chang Ye-na (Sieger)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 https://bwfcontent.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=17ABDFDB-92C9-48DE-9228-5FD3B9443235

2013
Sportveranstaltung in Neu-Taipeh
BWF Grand Prix 2013